Robert Young (regisseur)
 Robert Young (acteur)
 Robert Young (atleet)
 Robert Young (bijbelwetenschapper)